Ива́н Тимофе́ев:
 Тимофеев, Иван — дьяк, автор известного «Временника» о событиях Смутного времени.
 Тимофеев, Иван Иванович (в монашестве Иоанн; род. 1958) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский.
 Тимофеев, Иван Иванович (1924—1993) — Герой Социалистического Труда, бригадир прокатчиков. Примечания